Limper ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Limper-Pfeil (* 1966), deutsch-polnische Fußballtrainerin
 Horst Limper (1924–1984), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)